Янгельское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в
Нижеилимском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Янгель.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1042 человека, в том числе 477 мужчин и 565 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Янгель

Примечания 

Муниципальные образования Нижнеилимского района
Городские поселения Иркутской области